OOF steht als Abkürzung für:
 Other Official Flows, Begriff aus der Entwicklungshilfe 
 OpenOhr Festival, Jugendkulturfestival in Mainz

Abkürzung